Алекса́ндр Чу́ка Иво́би (, ; 3 мая 1996 года, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист. Выступает на позиции крайнего полузащитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Нигерии.

Клубная карьера 
Алекс Ивоби — воспитанник футбольного клуба «Арсенал», в который попал в 8 лет. 25 сентября 2013 года впервые был вызван в основную команду на матч третьего раунда Кубка Футбольной лиги против клуба «Вест Бромвич Альбион».

В сезоне 2015/16 Ивоби был переведён в первую команду «Арсенала». В октябре он подписал контракт на 5 лет с «Арсеналом». 27 октября Ивоби дебютировал в основном составе в матче Кубка лиги против «Шеффилд Уэнсдей», а 31 октября состоялся дебют Ивоби в Премьер-лиге — в игре против «Суонси Сити». 4 ноября Ивоби вышел на замену в матче Лиги чемпионов с «Баварией», а 16 марта вышел на поле в стартовом составе в матче с «Барселоной» в 1/8 финала. 19 марта Ивоби забил свой первый гол в профессиональной карьере — в матче против «Эвертона».

В сезоне 2016/17 принял участие в 38 матчах «Арсенала» во всех турнирах, забил четыре гола и стал с командой обладателем Кубка Англии.

В сезоне 2017/18 сыграл в 39 матчах и забил 3 гола, а команда дошла до финала Кубка лиги. В сезоне 2018/19 стал с «Арсеналом» финалистом Лиги Европы.

8 августа 2019 года перешёл в «Эвертон», подписав контракт на 5 лет. Всего за время в «Арсенале» Ивоби принял участие в 149 матчах и забил 15 мячей.

23 августа дебютировал за «ирисок» в матче АПЛ против «Астон Виллы». Ещё через пять дней забил первый гол за «Эвертон» (в матче Кубка лиги против клуба «Линкольн Сити»). Всего в свой первый сезон в «Эвертоне» принял участие в 29 играх и забил два гола.

Карьера в сборной 
Ивоби выступал за три юношеские сборные Англии, однако, посоветовавшись с отцом, дядей и Нванкво Кану, принял решение выступать за национальную команду Нигерии. 14 ноября 2017 года забил два мяча в ворота сборной Аргентины.

Летом 2019 года в составе свой сборной принял участие в Кубке африканских наций в Египте. В матче 1/8 финала против Камеруна забил гол на 66-й минуте, а его сборная победила со счётом 3:2.

Личная жизнь 
Племянник нигерийского футболиста Джей-Джея Окочи.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 61 матч / 10 голов; 29 побед, 13 ничьих, 19 поражений.

Достижения

Командные 
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии: 2017
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 2017/18
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2018/19
 Сборная Нигерии
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Эвертон»